Николай Раков:
 Раков, Николай Богданович (1890—1938) — деятель советских спецслужб.
 Раков, Николай Петрович (1908—1990) — советский композитор, пианист и дирижёр, педагог.
 Раков, Николай Павлович (1908—1978) — советский борец.
 Раков, Николай Сергеевич (1943—2021) — советский и российский ботаник, флорист и геоботаник.